Mistrzostwa Ameryki Północnej w Biathlonie Letnim 2017 odbyły się w dniach 11 – 13 sierpnia 2017 roku w Jericho, w USA. Rozegrane zostały dwie konkurencje: sprint i bieg masowy.

W rywalizacji kobiet w sprincie triumfowała Susan Dunklee, natomiast wśród mężczyzn Lowell Bailey. W biegu masowym zwyciężyła ponownie Amerykanka Susan Dunklee oraz Kanadyjczyk Nathan Smith.

Wyniki

Sprint kobiet 
 Data: 12 sierpnia 2017

Sprint mężczyzn 
 Data: 12 sierpnia 2017

Bieg masowy kobiet 
 Data: 13 sierpnia 2017

Bieg masowy mężczyzn 
 Data: 13 sierpnia 2017

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Ameryki Północnej w biathlonie
2017 w Stanach Zjednoczonych
Vermont
2017 w sportach zimowych
Biathlon w Stanach Zjednoczonych